Матанситас има више значења:

 Матанситас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Матанситас (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику